Ölhafen oder Oelhafen (etymologisch vom südd. Hafen, Haferl, das ist Topf abgeleitet) ist
 ein Gefäß („kleine Flasche“, „Ampulle“, „Krug/Ölkrug“ oder ähnliches) aus Glas, Ton, Leder oder ähnlichem zur Aufbewahrung von Öl ()
 ein deutscher Familienname mit Verbreitung im Nördlinger, Nürnberger, Leipziger und Breslauer Raum. Bekannte Vertreter des Nürnberger Zweiges sind die Oelhafen von Schöllenbach.

In neuerer Zeit kann Ölhafen auch eine zweckgebundene Hafenanlage bezeichnen.

Namensträger 
 Johann Christian Oelhafen (1795–1854), Schweizer Major und Politiker
 Nikolaus Oelhafen (1604–1643), deutscher Arzt und Botaniker
 Otto von Oelhafen (1886–1952), deutscher Polizeioffizier und SS-Mann
 Sixtus I. Ölhafen (um 1466–1539), kaiserlicher Sekretär in Nürnberg

Literatur

Weblinks 
  Fritz Schaller, 2007.

Einzelnachweise 

Familienname
Hafen